Paul Tafel ist der Name folgender Personen:

* Paul Tafel (Ingenieur) (1872–1953), deutscher Maschinenbau-Ingenieur, Verbandsfunktionär und Politiker
 Paul Tafel (Architekt) (~1875–nach 1932), deutscher Architekt